Ryuta Sasaki - um futebolista profissional japonês.
Ryuta Kawashima - um neurocientista japonês. 
Desambiguação